TTA может означать:
 TTA — аудиокодек и соответствующий формат файла.
 Tiny Toon Adventures — мультипликационный сериал
 Transport triggered architecture — экспериментальная микропроцессорная архитектура.